Le Dufour 335 Grand Large est un voilier issu de la gamme Grand large du constructeur Dufour, sorti en 2011.

Caractéristiques techniques détaillées

Dufour 335 Grand Large 

Programme = MONO
Constructeur = Dufour Yachts
architecte = U.Felci
Année de lancement = 2011
Longueur de coque (en mètres)= 9,98 m
Longueur à la flottaison (en mètres)= 9,00 m
Largeur (en mètres)= 3.49m
Tirant d'eau Standard (en mètres)= 1,9 m
Tirants d'eau optionnels (en mètres)= 1,55 m
Poids lège (en tonnes) avec TE std. = 5,45
Poids du lest (en tonnes) avec TE std. = 1,55 
Surfaces de voilure au près (en mètres carrés)= 54,1 m
Nbre. de couchettes (mini/maxi) = 4 à 6
Matériaux = PL/SN
Cat de conception = B
Motorisation std (IB ou HB/puissance)= 19

Identité visuelle

Logo 335 Grand Large

Photos de l'intérieur

Source 
Bureau d'étude Dufour Yachts La Rochelle

Voilier